Музыка
 Страшные сказки — альбом группы «Король и шут»
 Кинематограф
 Страшные сказки — телесериал
 Страшные сказки — фильм 2015 года режиссёра Маттео Гарроне по сказкам писателя Джамбаттисты Базиле